Мари́я Серва́нтес (; 30 ноября 1885 — 8 февраля 1981) — кубинская певица, пианистка и композитор. Дочь композитора Игнасио Сервантеса.

Биография 
Впервые выступила на сцене гаванского Театра Такон (нынешнего Большого театра Гаваны) в тринадцатилетнем возрасте. Концертировала как солистка с собственными песнями и в ансамблях с другими исполнителями традиционной кубинской музыки. Начиная с 1930 года неоднократно гастролировала в США и Южной Америке.

Из сочинений Марии Сервантес пользуется известностью песня «Слияние душ» (), созданная на основе наброска, оставленного её отцом, песня «Твои белые руки» (), другие песни и танцевальные пьесы для фортепиано. Кроме того, имя Сервантес известно благодаря пьесе пуэрто-риканского музыканта Норо Моралеса «Вариации на тему Марии Сервантес», ставшей популярным стандартом латиноамериканского джаза.

Примечания